Kabinett de Gaulle steht für folgende Regierungen Frankreichs:

 Kabinett de Gaulle I
 Kabinett de Gaulle II
 Kabinett de Gaulle III